Die A Grupa 1956 war die 32. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. ZDNA Sofia wurde zum dritten Mal in Folge und zum insgesamt sechsten Mal Meister.

Modus 
Die Liga wurde auf zwölf Vereine reduziert. Die Mannschaften spielten an insgesamt 22 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zweimal gegeneinander. Die letzte stieg direkt in die B Grupa ab; die vorletzte spielte in der Relegationsgruppe mit den sechs Gewinnern der Zweitligagruppen um zwei Plätze für die folgende Saison.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Relegation

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1956
Fußballsaison 1956